Агапи́т ( «любимый, дорогой») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Агапит — автор «Поучения» Агапита.

 Агапит Маркушевский (ум. 1584) — святой, преподобномученик.
 Агапит Печерский (XI век) — святой, преподобный, инок Киево-Печерского монастыря, врач.
 Агапит Пренестийский (англ.) (? — 274/275) — святой, принявший мученическую кончину при императоре Аврелиане в Палестрине; почитается в Католической церкви, память 18 августа.
 Агапит Римский (? — 258) — мученик римский.
 Агапит Синадский (IV век) — епископ Синадский, исповедник III—IV веков.

 Агапит I (? — 22 апреля 536) — папа Римский с 535 года.
 Агапит II (? — 8 ноября 955) — папа Римский с 946 по 955 годы.

 Агапит (Бевцик) (род. 1965) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Агапит (Борзаковский) (1860—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новоторжский.
 Агапит (Введенский) (1799—1877) — архимандрит Новоспасского монастыря в Москве и член Московской синодальной конторы.
 Агапит (Вишневский) (1867—1925/1926) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Мариупольский.
 Агапит (Вознесенский) (1793—1854), первый Томский епископ, возглавлявший Томскую епархию с 1834 по 1841.
 Агапит (Горачек) (1955—2020) — архиерей Русской православной церкви заграницей.
 Агапит (Крыжановский) (? — 1966) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Гоянийский, викарий Сан-Паульской епархии.
 Агапит (Лопатин) (XIX век) — архимандрит.
 Агапит (Сахаров) (1824—1883) — архимандрит Русской православной церкви, с 1865 по 1883 год настоятель Кутеинского монастыря в Орше, агиограф.
 Агапит (Скворцов) (1750-е — 1811) — священник Русской православной церкви, игумен.
 Агапит (Таубе) (1894—1936) — монах Русской православной церкви, монах Православной российской церкви.

 Агапи́т — имя персонажа-инопланетянина в фильме «Отроки во Вселенной».

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Страницы значений:Тёзки